Brayden Tracey, né le  à Calgary, en Alberta, au Canada est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2017-2018 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||5 ||0 ||2 ||2 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2018-2019 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||66 ||36 ||45 ||81 ||28 ||2 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 2019-2020 || Warriors de Moose Jaw || LHOu || 28 || 15 || 23 || 38 || 39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Royals de Victoria || LHOu || 24 || 7 || 16 || 23 || 25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Royals de Victoria || LHOu || 22 || 9 || 12 || 21 || 24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Gulls de San Diego ||  LAH || 12 || 0 || 0 || 0 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Ducks d'Anaheim || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Gulls de San Diego || LAH ||55 ||11 ||20 ||31 ||40 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2

Au niveau international 

| 2017 || align=left|Défi mondial des -17 ans ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde -18 ans ||7 ||4 ||3 ||7 ||8 ||align="left"| place

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey de l'Ouest (LHOu) 
 2018-2019 : récipiendaire du trophée Jim-Piggott remis au joueur recrue par excellence

Références 

Naissance en mai 2001
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Joueur des Royals de Victoria
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)